Osoby o nazwisku Śliwicki /  Śliwicka:

 Alicja Śliwicka  (* 2001) – polska szachistka, mistrzyni FIDE
 Anna Śliwicka  (* 1936) – polska filolog i pisarka
 Bolesław Śliwicki (* 1966) – polski poeta, prozaik i publicysta
 Józef Śliwicki (* 1867–1944) – polski aktor i reżyser
 Piotr Śliwicki (* 1962) – polski menedżer
 Piotr Śliwicki (1841–1862) – podporucznik Armii Imperium Rosyjskiego i spiskowiec w Warszawie

 Zobacz też

 Śliwice – miejscowość
 Śliwiczki – wieś borowiacka w gminie Śliwice
 Śliwiński – nazwisko

Polskie nazwiska